Роккавиньяле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.

Население составляет 752 человека (2008 г.), плотность населения составляет 43 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 17010. Телефонный код — 019.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики